Rijkswerf (Amsterdam) (1655-1915)
 Rijkswerf (Den Helder) Vanaf 1825  
 Rijkswerf (Enkhuizen) tot 1830
 's Lands werf (Harlingen) (1662-1816) 
 Marinewerf (Hellevoetsluis) (1813-1933)
 Rijkswerf (Hoorn) (1757-1830)
 Rijkswerf (Medemblik) (1797-1828)
 Rijkswerf (Rotterdam) (1689-1850)
 Admiraliteitswerf (Veere) (1560-1811)
 Admiraliteitswerf (Vlissingen) (1693-1795)
 Marinewerf (Vlissingen) (1814-1868)